Horace Mann kan syfta på:

* Horace Mann (1796–1859), amerikansk skolreformator
 Horace Mann den yngre (1844–1868), amerikansk botanist
 Sir Horace Mann, 1:e baronet (1706–1786), brittisk diplomat
 Sir Horace Mann, 2:e baronet (1744–1814), brittisk parlamentsledamot
 Horace Kinder Mann (1859–1928), engelsk kyrkohistoriker